Boko kan syfta på:

Geografi

Burkina Faso 

 Boko (ort), Centre-Nord,

Kazakstan 

 Priisk Boko, ort, Östkazakstan,

Kongo-Brazzaville 

 Boko (distrikt), Pool, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar